Ре́йдерство может означать:

 Рейдерство — захват или уничтожение торговых судов в ходе войны, осуществляемый военными судами — рейдерами
 Рейдерство — поглощение предприятия против воли его собственника или руководителя

См. также 
 Рейдеры (значения)
 Гринмейл